Сергей Клименко — имя следующих персоналий:
* Клименко, Сергей Анатольевич (род. 1956) — учёный в области механической обработки металлов и материаловедения, доктор технических наук, профессор.
 Клименко, Сергей Васильевич (1925—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Клименко, Сергей Минович (1929—2016) — советский и российский вирусолог, академик РАМН.
 Клименко, Сергей Николаевич (род. 1970) — советский и российский футболист, тренер.